Santa Cristina oder St. Christina steht für:

 Christina von Bolsena, eine Märtyrin
 Santa Cristina (Brunnenheiligtum), Brunnentempel auf Sardinien
 Santa Cristina (Lagune von Venedig), Insel
 Santa Cristina de Lena, Kirche in Asturien
 St. Christina (Herzebrock), Kirche in Nordrhein-Westfalen

Santa Cristina oder St. Christina ist der Name folgender Orte:

in Italien:
 Santa Cristina Gela
 Santa Cristina d’Aspromonte
 Santa Cristina e Bissone
 Santa Cristina la Vetere, Palermo
 St. Christina in Gröden, Südtirol

in Portugal:
 Santa Cristina de Arões
 Santa Cristina (Mesão Frio)
 Santa Cristina de Figueiró 
 Santa Cristina de Padreiro
 Santa Cristina do Couto

Siehe auch:
 Sankt Christina
 Cristina